Domitila Stabile de Oliveira (São Paulo, 13 de setembro de 1945) é uma pintora brasileira, neta de imigrantes italianos.

Biografia 
 Inicia sua atividade em pintura (óleo sobre tela) aos 13 anos de forma autodidata.
 Estudou na década de 1970 na Faculdade de Belas Artes de São Paulo.
 Nos anos 80 estuda pintura com artistas renomados, dentre eles Djalma Urban.
 Recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua vida artística.

Ligações externas 
 

Pintores de São Paulo (estado)